

Astronomia 
691 Lehigh – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Lehigh – città della Contea di Webster, Iowa
Lehigh – città della Contea di Marion, Kansas
Lehigh – città della Contea di Coal, Oklahoma